

Œuvres 
 Meteor, magazine de science-fiction ;
 Meteor, film de Ronald Neame réalisé en 1979 avec Natalie Wood ;
 Meteor Metuselah (Immortal Rain), manga écrit par Kaori Ozaki ;
 Meteor : le chemin de la destruction, film de Ernie Barbarash réalisé en 2009 avec Marla Sokoloff et Billy Campbell.

Alimentation 
 Meteor, brasserie alsacienne installée à Hochfelden dans le Bas-Rhin ;
 Meteor, marque de bière de la brasserie du même nom.

Informatique et télécommunications 
Meteor, opérateur de téléphonie mobile irlandais ;
Meteor, framework pour le développement de site web temps réel en JavaScript.

Biologie 
 Meteor, variété de poisson rouge ;
 Meteor, le nom d'un cheval hongre de saut d'obstacles.

Géographie 
 Banc Meteor, plateau sous-marin situé dans l'Atlantique au sud des Açores.

Transports 
 Meteor, ligne 14 du métro de Paris mise en service en 1998.

Course automobile 
 Veritas Meteor, modèle de Formule 1 de 1951 ;
 Klenk Meteor, modèle de Formule 1 de 1954.

Aérospatiale et aéronautique 
 Gloster Meteor, premier avion à réaction militaire mis en service par le Royaume-Uni ;
 Meteor, série de satellites météorologiques soviétiques ;
 Meteor, missile air-air développé conjointement par plusieurs pays européens.
 Meteor, une entreprise italienne de construction aéronautique.

Voir aussi 

 
Homonymie de titre